Маши́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10212.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 95 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 18 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 103 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 74 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 61 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 82,4 %, в 1999 году было 80,5 %). Из 61 активных работали 51 человек (26 мужчин и 25 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 13 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об